Соперничество футбольных клубов «Арсенал» и «Челси» — это футбольное лондонское дерби между командами «Арсенал» и «Челси». Хотя «Челси» и «Арсенал» никогда не считали себя соперниками, это были два ведущих клуба в Лондоне, дерби привлекало большое внимание со стороны болельщиков обеих команд начиная с 1930-х. В последнее время соперничество «Арсенала» и «Челси» считается очень важным дерби, особенно после вхождения «Челси» в элиту Премьер-лиги в 2000 году, тогда и началась постоянная конкуренция их в английском чемпионате. По данным интернет-опроса фанатов в декабре 2003 года, фанаты «Арсенала», отвечая на опрос, говорили, что они считают «Челси» третьим по значимости соперником, после «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Болельщики «Челси», принявшие участие в опросе, сказали, что они рассматривают «Арсенал» в качестве основного соперника, однако «Тоттенхэм Хотспур» и «Фулхэм» являются их традиционными соперниками.

История 
Первая игра в чемпионате Англии между командами состоялась 9 ноября 1907 года на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Первом дивизионе. Этот матч собрал 65 000 болельщиков, на то время это был рекорд Первого дивизиона. Матч между клубами на «Стэмфорд Бридж» в 1935 году собрал уже 82 905 человек, к тому времени этот результат занимал второе место в Англии. В Кубке Англии команды впервые встретились в 1915 году, победу одержал «Челси». В 1950 году команды встретились в полуфинале Кубка Англии, в обоих матчах победил «Арсенал». В 1960-х годах «Челси» доминировал над «Арсеналом», в течение десятилетия он одержал 14 побед, 2 раза сыграл вничью и лишь 2 раза потерпел поражение.

В последнее время клубы встречались только в двух финалах: в финале Кубка Англии 2002, который «Арсенал» выиграл 2:0, и в финале Кубка Футбольной лиги 2007, который «Челси» победил 2:1. В Лиге чемпионов УЕФА команды встречались только раз, в четвертьфинале сезона 2003/04, на «Стэмфорд Бридж» счет был равным 1:1, но в ответной встрече на «Хайбери» «Челси» одержал победу со счетом 2:1 и вышел в полуфинал. В сезоне 2003/04, «Арсенал» выиграл обе встречи с «Челси» со счетом 2:1 и дома и на выезде. В выездном матче на «Стэмфорд Бридж», за «Арсенал» забили Патрик Виейра и Робер Пирес. В 2006 году из стана «канониров» в «Челси» перешел Эшли Коул что ещё усугубило их соперничество. В финале Кубка Футбольной лиги 2007 года произошел один из самых известных инцидентов. Игра была омрачена скандалом с участием Фрэнка Лэмпарда, Сеска Фабрегаса, Джона Оби Микела, Эммануэля Адебайора, Коло Туре и других, что привело к 2 жёлтым и 3 красным карточкам. К тому же фанаты «Челси» забросали игроков «Арсенала» сельдереем. Впоследствии Футбольная ассоциация Англии приняла решение оштрафовать обе команды на 100 тысяч фунтов стерлингов. В целом, «Арсенал» выиграл больше игр в истории соперничества — 71 раз, в то время как «Челси» победил только 56 раз, при 52 ничьих.

Самая крупная победа «Арсенала» — 5:1 в Первом дивизионе 29 ноября 1930 года на стадионе «Стэмфорд Бридж». Самая крупная победа «Челси» — 6:0 в Премьер-лиге 22 марта 2014 года на стадионе «Стэмфорд Бридж». Дидье Дрогба из «Челси» является рекордсменом по забитым мячам в дерби, имея в своей статистике 13 мячей забитых в ворота «Арсенала». 10 мая 2009 года «Челси» нанес самое крупное домашнее поражение «Арсеналу» в чемпионате за последние 38 лет, победив со счетом 4:1 на стадионе «Эмирейтс». В сезоне 2009/10 «Челси» победил «Арсенал» в обоих встречах, 3:0 на стадионе «Эмирейтс», а затем дома на «Стэмфорд Бридж» со счётом 2:0. В сезоне 2010/11 «Челси» победил на «Стэмфорд Бридж» со счётом 2:0, а в матче на «Эмирейтс» успех праздновали «канониры» со счетом 3:1. 29 октября 2011 года в первом матче сезона 2011/12 между этими командами, на «Стэмфорд Бридж» была сыграна захватывающая и фантастическая игра. «Арсенал» выиграл со счётом 5:3, где Робин Ван Перси забил хет-трик, Андре Сантос и Тео Уолкотт забили по голу. За «Челси» отличились Фрэнк Лэмпард, Джон Терри и Хуан Мата.

Достижения

Статистика матчей

Последние 5 встреч между командами

Результаты матчей

Чемпионат

Домашние матчи «Челси»

Домашние матчи «Арсенала»

Кубок Футбольной ассоциации

Кубок Футбольной лиги

Суперкубок Англии

Лига чемпионов УЕФА

Игроки, которые играли в обеих командах

Примечания

Ссылки 
 База данных дерби на Soccerbase.com
 База данных дерби на Fc-arsenal.com
 База данных дерби на Chelseafc.com

Дерби Лондона
ФК «Арсенал» Лондон
ФК «Челси»